Марк Меерович:
 Меерович, Марк Григорьевич (1956—2018) — доктор исторических наук, заслуженный архитектор России.
 Меерович, Марк Наумович (известен как Марк Даниэль, исходное имя Дани́эл-Мо́рдхе Мееро́вич; 1900—1940) — еврейский советский писатель и драматург.